Silvia kan syfta på:

Silvia – Sveriges drottning
Silvia (namn)

Geografi

Antarktis 

 Silvia (ö),

Colombia 

 Silvia (kommun), Cauca, 
 Silvia (ort), Cauca,